Име Никола Ковачевић може означавати више особа:

 Никола Ковачевић (политичар) (1890—1967), црногорски политичар, предеседник Народне скупштине НР Црне Горе од 1950. до 1953. године
 Никола Ковачевић (револуционар) (1894—1979), учесник Октобарске револуције, учесник Шпанског грађанског рата и секретар ОК КПЈ за Војводину.
 Никола Ковачевић (одбојкаш) (1983), српски одбојкаш.
 Никола Ковачевић (адвокат) (1989), српски адвоат